Assane Thiam
 Brahim Thiam
 Habib Thiam
 Mor Thiam
 Pablo Thiam